Les Mustangs de Milwaukee étaient une équipe professionnelle de football américain en salle basée à Milwaukee, Wisconsin. L’équipe faisait partie de l’Arena Football League de 1994 à 2001. Ils jouaient dans la conférence américaine, division centrale. Andrew Vallozzi en était le propriétaire. Les Mustangs ont disputé leurs matchs à domicile au Bradley Center de Milwaukee, dans le Wisconsin.

Mustangs de Milwaukee (1994-2001)

Histoire

La création 

L'équipe est fondée en , lorsque Andrew Vallozzi est approuvé par la ligue pour l'expansion. La ville de Milwaukee a soif de football. Après des travaux de rénovation au Lambeau Field, on s’interroge sur le fait que les Packers de Green Bay cessent de jouer à Milwaukee, comme ils le faisaient depuis 1933. Plus tard cette année-là, les Packers confirment les rumeurs que leur match de  au Milwaukee County Stadium serait leur dernier. 

Pour beaucoup dans la région de Milwaukee, les Mustangs ont contribué à combler le vide laissé par les Packers. L'équipe n'a jamais terminé en dessous de la huitième place en termes d'assiduité saisonnière, attirant régulièrement entre 14 000 et 15 000 personnes (à un moment où l'assiduité moyenne était d'environ 8 500).

Saison 1994 
Le premier head coach de la franchise sera Lou Saban. Cependant, après un départ catastrophique, quatre défaites d'affilée, il est renvoyé et remplacé par l'entraîneur de la ligne défensive, Art Haege. Celui-ci ne fait pas mieux et la franchise termine la saison avec un bilan de 0-12.

Saison 1995 
Le nouveau coach de Milwaukee pour la saison 1995 sera Michael Trigg. La saison commence par trois nouvelles défaites, ce qui porte à quinze le nombre de revers consécutif. Le premier succès de la franchise arrive le  contre le Rage de Charlotte. les Mustangs l'emportent 37 à 27. Trois autres victoires (toutes à domicile) viennent s'ajouter au bilan final de la franchise (4-8).

Saison 1996 
Toujours sous la direction de Michael Trigg, les Mustangs entament la saison par quatre victoires consécutives. 1996 sera leur première année victorieuse avec un bilan final de 10-4. La deuxième place de la division centrale de la conférence américaine et la cinquième générale leur donne accès au playoffs pour la première fois. Le  ils jouent leur premier match de séries éliminatoires contre les Firebirds d'Albany. Ils perdent 58-70.

Saison 1997 
Michael Trigg continue comme entraîneur-chef et réalise une seconde saison victorieuse grâce à un bilan final de 8-6. À nouveau deuxième de leur division et huitième général, ils se qualifient pour la deuxième fois de suite pour les playoffs. Ils seront battus par les futur champions, les Rattlers de l'Arizona, sur un score de 29-46.

Saison 1998 
Michael Trigg étant parti au Rampage de Grand Rapids, le nouvel entraîneur-chef des Mustangs est Rick Frazier. Ils terminent la saison sur un bilan de 7-7 mais ne parviennent pas à se qualifier pour les playoffs.

Saison 1999 
Rick Frazier est toujours à son poste et commence l'année plutôt bien avec deux victoires en matchs de présaison contre les Firebirds d'Albany (47-45) et les Red Dogs du New Jersey (41-35). La saison officielle quant à elle, commence mal avec cinq défaites de rang, battant le triste record de Lou Saban (4 revers) de 1994. Le bilan final de la saison sera le même que celui de l'année précédente, 7-7, mais cette fois-ci, les Mustangs se qualifient pour les playoffs. Pas pour longtemps car ils sont à nouveau battus au premier tour par les Barnstormers de l'Iowa, le  à la Wells Fargo Arena, sur le score de 34-66.

Saison 2000 
Rick Frazier dirige encore l'équipe et les deux matchs de présaison se terminent par une victoire contre les Sea Wolves de la Nouvelle-Angleterre (49-42) et une défaite contre les Firebirds d'Albany (32-51). Le , après une défaite 63-60 contre les Sabercats de San José, les Mustangs présent un bilan de 3-7. Néanmoins, ils terminent la saison en boulet de canon avec 4 victoires de suite et parviennent à accrocher une wild card pour les playoffs. Cette saison en playoffs ne sera pas différente des autres. Ils perdent leur match de série éliminatoire contre le Storm de Tampa Bay sur le score de 64-72.

Saison 2001 
La saison 2001 est la dernier des Mustangs, toujours dirigés par Rick Frazier. Elle se termine sur un bilan négatif de 3-11, synonyme de dernière place de leur division et donc, pas de qualification pour les playoffs.

La fin 
Après la saison 2001, les Mustang ont perdu leur bail au Bradley Center. L’équipe n’ayant pu trouver aucun site remplaçant, la Ligue a décidé de faire cesser les activités de l'équipe. Milwaukee a été privé de l’équipe de football américain jusqu’en 2008, avec la formation des Bonecrushers de Milwaukee de la Continental Indoor Football League, qui ont disputé leurs matches à domicile à la U. S. Cellular Arena. Un an plus tard, le Iron de Milwaukee Milwaukee Iron a commencé à jouer dans l'Af2 au Bradley Center.

Les joueurs

Hall of Fame 
Trois joueurs des Mustangs de Milwaukee sont entrés au Hall of Fame de l'AFL.

Les entraîneurs

Iron de Milwaukee 

L'Iron de Milwaukee est annoncé comme une équipe d’expansion de l’Af2 en mars 2008 lorsque le groupe de propriété de l’équipe annonce un contrat de location de trois ans pour jouer au Bradley Center à partir de la saison 2009. L'annonce a été faite la veille du coup d'envoi du premier match des Bonecrushers de Milwaukee dans la Continental Indoor Football League à l'US Cellular Arena de Milwaukee.

Milwaukee était sans équipe de football depuis que les Mustangs de Milwaukee de l'Arena Football League avaient cessé leurs activités en 2001 après avoir été empêchées de jouer au Bradley Center.

Le Iron joue son premier match le jeudi , un match exhibition face aux Overstayers de la Nouvelle-Zélande au Bradley Centre. La partie se termine sur le score de 60-0 en faveur de Milwaukee.

Saison 2009 
Ils ouvrent la saison régulière le vendredi , en acueillant les Barnstormers de l'Iowa. Milwaukee perd 60–38. Milwaukee termine la saison sur un bilan négatif de 5-11 et ne se qualifie pas pour les playoffs.

Ils rejoignent l'Arena Football League en 2010.

Saison 2010 
L'Arena Football League reprend ses activités après un an d'inactivités et plusieurs équipes de l'AF2, qui disparaît, la rejoignent. Iron recrute Bob Landsee, ancien headcoach de Blizzard de Green Bay. Sous sa direction, l'équipe finit la saison avec un bilan positif (11-5) et se qualifie pour les séries éliminatoires en tant que premier de la division Midwest de la conférence nationale. Le , ils rencontrent le Rush de Chicago à l'U.S. Cellular Arena et les battent 64-54. le match suivant leur sera fatal puisqu'ils sont batuus par le futur champion, Shock de Spokane, sur un score de 60-57, le  à la Spokane Veterans Memorial Arena.

Mustangs de Milwaukee (2009-2012) 
Le , l’équipe prend le nom de Mustangs. Le nom Mustangs est choisi car il s’agissait du nom de la franchise originale qui existait de 1994 à 2001.

Saison 2011 
Toujours sous la direction de Bob Landsee, Milwaukee commence la saison régulière par trois défaites consécutives. À la fin de la saison régulière leur bilan sera négatif (7-11). Ils passent une fois de plus à côté des playoffs.

Saison 2012 
La saison 2012 des Milwaukee Mustangs est la quatrième saison de la franchise et la troisième dans l'Arena Football League (AFL). L'équipe est toujours entraînée par Bob Landsee et joue ses matchs à domicile au BMO Harris Bradley Centre, le nouveau nom du Bradley Center. Les Mustangs terminent la saison 5-13 et ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires. Après cette saison, les Mustangs annoncent la suspension de leurs opérations pour 2013, dans l'espoir de revenir jouer en 2014.

Le , l’AFL annonce l’approbation par son conseil d’administration d’un groupe de propriété dirigé par l’homme d’affaires de Portland, Terry W. Emmert, lui permettant d’acquérir une majorité des Mustangs de Milwaukee et de transférer l’équipe à Portland, en Oregon. L’équipe entame sa saison régulière en tant que Thunder de Portland en 2014 au Moda Center, domicile des Trail Blazers de Portland de la NBA.

Les joueurs

Les entraîneurs

Références

Voir aussi 
Arena Football League

Culture du football américain

Liens externes 
 Arena Football League site officiel

Franchise Arena Football League
Club de football américain
Club de football américain aux États-Unis